Dies ist eine Auflistung der Kardinalskreierungen seit Papst Leo III.

Vor 1099 
Vor 1099 sind die Kardinalskreierungen und die Anzahl der Konsistorien nicht immer einwandfrei überliefert.

 Leo III. (795–816): Liste der Kardinalskreierungen Leos III.
 Stephan IV. (816–817): keine
 Paschalis I. (817–824): Liste der Kardinalskreierungen Paschalis’ I.
 Eugen II. (824–827): Liste der Kardinalskreierungen Eugens II.
 Valentin (827): keine
 Gregor IV. (827–844): Liste der Kardinalskreierungen Gregors IV.
 Sergius II. (844–847): Liste der Kardinalskreierungen Sergius’ II.
 Leo IV. (847–855): Liste der Kardinalskreierungen Leos IV.
 Benedikt III. (855–858): keine
 Nikolaus I. (858–867): Liste der Kardinalskreierungen Nikolaus’ I.
 Hadrian II. (867–872): Liste der Kardinalskreierungen Hadrians II.
 Johannes VIII. (872–882): Liste der Kardinalskreierungen Johannes’ VIII.
 Marinus I. (882–884): Liste der Kardinalskreierungen Marinus’ I.
 Hadrian III. (884–885): keine
 Stephan V. (885–891): Liste der Kardinalskreierungen Stephans V.
 Formosus (891–896): Liste der Kardinalskreierungen Formosus’
 Bonifatius VI. (896): keine
 Stephan VI. (896–897): keine
 Romanus (897): keine
 Theodor II. (897): keine
 Johannes IX. (898–900): Liste der Kardinalskreierungen Johannes’ IX.
 Benedikt IV. (900–903): Liste der Kardinalskreierungen Benedikts IV.
 Leo V. (903): keine
 Sergius III. (904–911): Liste der Kardinalskreierungen Sergius’ III.
 Anastasius III. (911–913): keine
 Lando (913–914): keine
 Johannes X. (914–928): Liste der Kardinalskreierungen Johannes’ X.
 Leo VI. (928–929): Liste der Kardinalskreierungen Leos VI.
 Stephan VII. (929–931): keine
 Johannes XI. (931–935): Liste der Kardinalskreierungen Johannes’ XI.
 Leo VII. (936–939): Liste der Kardinalskreierungen Leos VII.
 Stephan VIII. (939–942): Liste der Kardinalskreierungen Stephans VIII.
 Marinus II. (942–946): Liste der Kardinalskreierungen Marinus’ II.
 Agapitus II. (946–955): Liste der Kardinalskreierungen Agapitus’ II.
 Johannes XII. (955–964): Liste der Kardinalskreierungen Johannes’ XII.
 Leo VIII. (963–965): keine
 Benedikt V. (964): Liste der Kardinalskreierungen Benedikts V.
 Johannes XIII. (965–972): Liste der Kardinalskreierungen Johannes’ XIII.
 Benedikt VI. (973–974): keine
 Benedikt VII. (974–983): Liste der Kardinalskreierungen Benedikts VII.
 Johannes XIV. (983–984): Liste der Kardinalskreierungen Johannes’ XIV.
 Johannes XV. (985–996): Liste der Kardinalskreierungen Johannes’ XV.
 Gregor V. (996–999): Liste der Kardinalskreierungen Gregors V.
 Silvester II. (999–1003): Liste der Kardinalskreierungen Silvesters II.
 Johannes XVII. (1003): Liste der Kardinalskreierungen Johannes’ XVII.
 Johannes XVIII. (1003–1009): Liste der Kardinalskreierungen Johannes’ XVIII.
 Sergius IV. (1009–1012): Liste der Kardinalskreierungen Sergius’ IV.
 Benedikt VIII. (1012–1024): Liste der Kardinalskreierungen Benedikts VIII.
 Johannes XIX. (1024–1032): Liste der Kardinalskreierungen Johannes’ XIX.
 Benedikt IX. (1. Pontifikat 1032–1044, 2. Pontifikat 1045, 3. Pontifikat 1047–1048): Liste der Kardinalskreierungen Benedikts IX.
 Gregor VI. (1045–1046): Liste der Kardinalskreierungen Gregors VI.
 Clemens II. (1046–1047): keine
 Damasus II. (1048): Liste der Kardinalskreierungen Damasus’ II.
 Leo IX. (1049–1054): Liste der Kardinalskreierungen Leos IX.
 Viktor II. (1055–1057): Liste der Kardinalskreierungen Viktors II.
 Stephan IX. (1057–1058): Liste der Kardinalskreierungen Stephans IX.
 Benedikt X. (1058–1060, Legitimität zweifelhaft): Liste der Kardinalskreierungen Benedikts X.
 Nikolaus II. (1058–1061): Liste der Kardinalskreierungen Nikolaus’ II.
 Alexander II. (1061–1073): Liste der Kardinalskreierungen Alexanders II.
 Gregor VII. (1073–1085): Liste der Kardinalskreierungen Gregors VII.
 Viktor III. (1086–1087): Liste der Kardinalskreierungen Viktors III.
 Urban II. (1088–1099): Liste der Kardinalskreierungen Urbans II.

Seit 1099

Literatur 
 Jürgen Dendorfer, Ralf Lützelschwab: Die Geschichte des Kardinalats im Mittelalter. Stuttgart 2011, S. 463–505 (Kardinalsliste: Kardinalskreierungen von Leo IX. bis Alexander VI.)

Weblinks 
 
 Eintrag zu Consistories auf Catholic-hierarchy.org, Informationen ab 544 (Listen des Mittelalters sind unvollständig)
 GCatholic: Cardinals by Consistory, Informationen ab 1198
 Vatican History: Kardinäle, Kreierungen nach Päpsten seit dem 2. Jahrhundert

 

fr:Liste historique des cardinaux